Tenis ziemny na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – turniej tenisowy, który był rozgrywany w dniach 22–26 października 2019 roku podczas światowych wojskowych igrzysk sportowych w Wuhanie. Zawodnicy zmagali się na obiektach Optics Valley International Tennis Center. Sportowcy rywalizowali w pięciu konkurencjach: singlu i deblu mężczyzn oraz kobiet, a także w mikście.

Zawody tenisowe na światowych wojskowych igrzyskach sportowych były rozgrywane po raz pierwszy, jako dyscyplina pokazowa.

Medaliści 
Poczet medalistów zawodów tenisowych podczas Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych 2019.

Tabela medalowa 
Klasyfikacja medalowa zawodów tenisowych podczas Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych 2019.

Wyniki szczegółowe

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

2019 w tenisie ziemnym
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019
Turnieje tenisowe w Chinach
Światowe wojskowe igrzyska sportowe